Argentinië
Santa Teresa (La Pampa), een plaats in de provincie La Pampa
Santa Teresa (Santa Fe), een plaats in de provincie Santa Fe

Brazilië
Santa Teresa (Espírito Santo), een gemeente in de deelstaat Espírito Santo
Santa Teresa (microregio), een microregio in de deelstaat Espírito Santo
Santa Teresa (Rio de Janeiro), een wijk in Rio de Janeiro
Santa Teresatram, een historische tramlijn

Italië
Santa Teresa Gallura, een gemeente in de provincie Olbia-Tempio
Santa Teresa di Riva, een gemeente in de provincie Messina

Nicaragua
Santa Teresa (Nicaragua), een gemeente in het departement Carazo

Verenigde Staten
Santa Teresa (New Mexico), een plaats in de staat New Mexico